Ombilin steht für:

 Ombilin, Ortschaft im Regierungsbezirk Tanah Datar, Provinz West-Sumatra, Indonesien
 Zeche Ombilin, Steinkohlemine in der Nähe der Stadt Sawahlunto, Provinz West-Sumatra, Indonesien